Altreichenau ist der Name folgender Orte:

 Altreichenau (Neureichenau), Gemeindeteil von Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 der frühere Name der Stadt Stare Bogaczowice, Polen